

Топоніми 
Оґасавара — група островів у Тихому океані.
Оґасавара — область Японії на території островів Оґасавара.
Оґасавара — село в Японії, в метрополії Токіо.

Персоналії 
 Оґасавара — японське прізвище.
 Оґасавара (клан) — японський феодальний клан

Японські прізвища